Vlasina peut désigner :
 la Vlasina, une rivière de Serbie ;
 la Vlasina, une région de Serbie ;
 le lac Vlasina, un lac et une aire protégée de Serbie.